Британська рок-група Def Leppard випустила десять оригінальних студійних альбомів, два концертні альбоми, чотири збірки, один кавер-альбом і три мініальбоми.

Продавши більше ніж 20 млн одиниць, четвертий студійний альбом Hysteria став найуспішнішим релізом групи.

Концертні альбоми

Збірки

Сингли

1979–1989

Відеоальбоми

Музичні відео

Коментарі

Примітки 

Дискографії британських виконавців